Смешанный разряд разряд по бадминтону на Летних Олимпийских играх 2012 года пройдёт с 28 июля по 3 августа на Арене Уэмбли.

Формат соревнований 
Мероприятие начинается с предварительного этапа: спортсмены делятся на 4 группы по 4 пары, и каждый пара играет с каждой в своей группе. Две лучшие пары каждой группы переходят в плей-офф соревнований, где и определятся медалисты.

Квалификация 
После квалификационного отбора список участников выглядит так:

Более одной пары на Олимпиаду отправляют Китай (2 пары) и Дания (2 пары).

Соревнование

Финальные раунды

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Примечания